30 км — населённый пункт (тип: разъезд) в Акбулакском районе Оренбургской области. Входит в состав Акбулакского поссовета.

География 
Разъезд расположен в 30 км от районного центра — Акбулака.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Акбулакского района